Ebenau ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Ebenau, Gemeinde im Bundesland Salzburg
 Ebenau, Gemeindeteil des 1899 zu München eingemeindeten Nymphenburg
 Ebenau (Amt Creuzburg), Ortsteil von Amt Creuzburg im Wartburgkreis, Thüringen, siehe
 Ebenau TG, Ortsteil von Wigoltingen im Kanton Thurau

 Wolnoje (Kaliningrad, Prawdinsk),  Siedlung  im Rajon Prawdinsk, Oblast Kaliningrad (1938–1946 Ebenau (Ostpr.) (bis 1938: Wolla), Kreis Gerdauen, Ostpreußen) 

 Schloss Ebenau, bei Weizelsdorf, Gemeinde Feistritz im Rosental, Kärnten